Hradilová ist der Familienname folgender Personen:

 Jolana Hradilová (* 2004), tschechische Nordische Kombiniererin
 Zdeňka Hradilová (1938–2023), tschechoslowakische Kanutin, siehe Zdeňka Počtová